Osoby o tym nazwisku:
 Annalise Basso – amerykańska aktorka
 Martín Basso – argentyński kierowca wyścigowy
 Vilson Basso – rzymskokatolicki duchowny

Inne:
 (49501) Basso – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Basso – forma serwowania kawy